Robert W. Selander, né en 1951,  a été président et directeur général de Mastercard jusqu'au , date à laquelle il a été remplacé par Ajay Banga. Il occupait ce poste depuis avril 1997. Auparavant, il a passé 20 ans chez Citibank, où il a développé leur réseau mondial de succursales et géré les activités de cartes de crédit Diners Club International de Citibank aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Jeunesse et carrière 
Selander a obtenu son diplôme de premier cycle en génie industriel de l'Université Cornell en 1972 et a été membre de la société Quill and Dagger et de la fraternité Sigma Chi. Il a obtenu son MBA à la Harvard Business School. En 2005, Selander a reçu un doctorat en commerce international honoris causa de Richmond, The American International University in London.

Selander siège au conseil d'administration de Western Union Company, HealthEquity, Inc., et Fidelity Equity and High Income. Il a également siégé au conseil d'administration de MasterCard Incorporated, MasterCard International et Hartford Financial Services Group Inc.

En février 2006, Selander a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate, ce qui a retardé l'offre publique initiale de Mastercard.

Il est directeur de Equifax.

Notes et références

Liens externes 

Étudiant de l'université Cornell
Étudiant de l'université Harvard
Naissance en 1951
Banquier américain